Wandrille  est un saint du , reconnu par les Églises catholique et orthodoxe, qui a aussi donné son nom à une abbaye, deux églises (au moins), et deux anciennes communes françaises.

 Saint Wandrille, fondateur de l'Abbaye de Fontenelle
 Wandrille (prénom)
 L'Abbaye Saint-Wandrille de Fontenelle est un monastère bénédictin de la congrégation de Solesmes situé en Seine-Maritime.
 L'église Saint-Wandrille, paroisse de la commune du Pecq, dans le département des Yvelines
 La chapelle Saint-Wandrille, à Fléchinelle, sur la commune d'Enquin-les-Mines, dans le département du Pas-de-Calais
 Saint-Wandrille-Rançon, ancienne commune de la Seine-Maritime, aujourd'hui intégrée à Rives-en-Seine
 Saint-Vandrille, ancienne commune de l'Orne, aujourd'hui intégrée à Planches

Notes et références